Novak Đoković era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Alexander Zverev ha sconfitto Matteo Berrettini con il punteggio di 68-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Daniil Medvedev (terzo turno)
  Dominic Thiem (semifinale)
  Stefanos Tsitsipas (terzo turno)
  Alexander Zverev (campione) 
  Andrej Rublëv (terzo turno)
  Diego Schwartzman (secondo turno) 
  Matteo Berrettini (finalista)

  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (primo turno)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Hubert Hurkacz (primo turno)
  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Jannik Sinner (secondo turno)
  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
  Cristian Garín (quarti di finale)

Wildcard 

  Carlos Alcaraz (secondo turno)
  Pedro Martínez (primo turno)

  Jaume Munar (primo turno) 
  Fernando Verdasco (primo turno)

Qualificati 

  Federico Delbonis (terzo turno)
  Marcos Giron (secondo turno)
  Carlos Taberner (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

  Marco Cecchinato (primo turno) 
  Alexei Popyrin (terzo turno) 
  Pablo Andújar (primo turno)

Lucky loser 

  Yoshihito Nishioka (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2021